Szentgyörgy több település neve az egykori Magyar Királyság területén:

 Horvátország
 Szentgyörgy falu és község Varasd megyében
 Szentgyörgy falu Alsómiholjác községben, Eszék-Baranya megyében
 Szentgyörgy falu Verőce községben, Verőce-Drávamente megyében
 Szentgyörgyvár város Kapronca-Kőrös megyében
 Víziszentgyörgy község Muraköz megyében
 Tüskeszentgyörgy falu Murakirály községben, Muraköz megyében

 Szlovákia
 Szentgyörgy város a Pozsonyi kerület Bazini járásában
 Szentgyörgy major, Tótmegyer határában, Nyitrai kerület
 Szentgyörgy puszta, valószínűleg a mai Szentkút (Studnička) major Pozba határában, Nyitrai kerület
 Szentgyörgy puszta, valószínűleg a mai Iszkornya (Szikornya) major Palást határában, Nyitrai kerület
 Búrszentgyörgy község a Nagyszomabti kerület Szenicei járásában
 Garamszentgyörgy község a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Gombosszentgyörgy község az Eperjesi kerület Kisszebeni járásában
 Szentgyörgyhalma Muzsla településrésze a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában
 Verebélyi és szentgyörgyi érseki szék 1848-ig létező elszórt közigazgatási egység
 Andód pusztája, középkorban falu
 Szímő határában állott középkori falu

 Szlovénia
 Szentgyörgy a szlovéniai Vízlendva régebbi neve

 Magyarország
 Szentgyörgypuszta, Környe része, Komárom-Esztergom megye
 Szentgyörgypuszta, Tass környékén, Bács-Kiskun megye
 Szentgyörgy puszta, Visegrád határában, Pest megye
 Balatonszentgyörgy község Somogy megyében
 Baranyaszentgyörgy község Baranya megyében
 Bácsszentgyörgy község Bács-Kiskun megyében
 Bánokszentgyörgy község Zala megyében
 Dunaszentgyörgy község Tolna megyében
 Homokszentgyörgy község Somogy megyében
 Iszkaszentgyörgy község Fejér megyében
 Jászalsószentgyörgy község Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 Jászfelsőszentgyörgy község Jász-Nagykun-Szolnok megyében
 Kórógyszentgyörgy Szegvár része Csongrád megyében
 Mezőszentgyörgy község Fejér megyében
 Répceszentgyörgy község Vas megyében
 Szentgyörgymező Esztergom városrésze Komárom-Esztergom megyében
 Szentgyörgyvár község Zala megyében
 Szentgyörgyvölgy község Zala megyében
 Tatárszentgyörgy község Pest megyében 
 Tótszentgyörgy község Baranya megyében
 Zalaszentgyörgy község Zala megyében

 Románia 
 Csapószentgyörgy falu Radnót községben, Maros megyében
 Csíkszentgyörgy községközpont, Hargita megyében
 Erdőszentgyörgy város, Maros megyében
 Marosszentgyörgy községközpont, Maros megyében
 Oláhszentgyörgy város, Beszterce-Naszód megyében
 Sepsiszentgyörgy municípium, Kovászna megyében
 Szászszentgyörgy falu Szászlekence községben, Beszterce-Naszód megyében
 Tárnokszentgyörgy falu Birda községben, Temes megyében
 Torockószentgyörgy falu Torockó községben, Fehér megyében
 Uzdiszentgyörgy falu Uzdiszentpéter községben, Maros megyében
 Szentgyörgy-hegy, Kolozsvár 
 Maroslekence pusztája, középkorban falu
 Szombatfalva középkori neve, Hargita megyében

 Szerbia
 Begaszentgyörgy községközpont a Közép-bánsági körzetben, a Vajdasági Autonóm Tartományban